Саудовская лига 1994/1995 () — 19-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался в 1994 году и завершился 9 июня 1995 года.

Клубы

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1994/1995
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1994 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995